Zentralviehhof steht für:
 einen von der Stadt oder Kommune verwalteten Viehhof
 als Kurzform für den Berliner Zentralvieh- und Schlachthof